Dörenberg steht für:

 Dörenberg, einen Berg im Teutoburger Wald (Niedersachsen)
 Dörenberg (Lipper Bergland), einen Berg im Lipper Bergland (Nordrhein-Westfalen)

Dörenberg ist der Familienname folgender Personen:

 Herbert Dörenberg (* 1945), deutscher Fußballspieler und -trainer